Лоди — город в Италии.
 Лоди — провинция в Италии.
 Лоди — династия султанов Дели.
 Сады Лоди — городской парк в Дели, Индия.
 Лоди, Карл Ганс (1877—1914) — офицер запаса Императорского германского флота, немецкий шпион в Великобритании в начале Первой мировой войны.

См. также 
 Лодай